Ел Тронконал има више значења:

 Ел Тронконал (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тронконал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тронконал (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тронконал (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тронконал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тронконал (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тронконал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тронконал, Хорхе Руиз Гарза (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тронконал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тронконал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику